Mindlin est un nom de famille notamment porté par :

  (1929-), un ingénieur russe.
 Anton Mindlin (1985-), un coureur cycliste russe.
 Betty Mindlin (1942-), une écrivaine et anthropologue brésilienne.
 , un physicien argentin.
 , un avocat et homme d'affaires brésilien.
 Raymond Mindlin (1906-1987), un ingénieur américain.